Gabonpalmlijster
 Gevlekte palmlijster
 Zambesipalmlijster